Nečajev je priimek več oseb:
 Aleksander Nikolajevič Nečajev, sovjetski general
 Sergej Genadijevič Nečajev, ruski anarhist

Ruski priimki